Фтачник () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Фтачник, Любомир (род. 1957) — словацкий шахматист, гроссмейстер.
 Фтачник, Милан (1956—2021) — словацкий государственный деятель.